Barreda puede referirse a los siguientes lugares de España:

 La localidad de Barreda, en el municipio de Pesaguero (Cantabria);
 La parroquia de Barreda, en el concejo de Siero (Asturias);
 La localidad de Barreda, en el municipio de Torrelavega (Cantabria).

Además, es el apellido de las siguientes personas:

 Octavio G. Barreda (1897–1964), poeta, crítico y ensayista mexicano;
 Ricardo Alberto Barreda (1936–2020), odontólogo argentino que asesinó a su familia;
 José María Barreda (1953–), político español del PSOE, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha;
 Mari Pili Barreda (1970–), actriz peruana.
 Familia Barreda, de Cantabria.